Brachicoma är ett släkte av tvåvingar. Brachicoma ingår i familjen köttflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Köttflugor
Brachicoma